

Patronyme 
 Tatsusaburo Nakayama (1870-1933),  grand maître du Shindō Yōshin-ryū
 Hakudo Nakayama (1872-1958),  meijin 
 Masatoshi Nakayama (1913-1987),  de karaté
 Tosiwo Nakayama, homme politique japonais
 Miho Nakayama, actrice et idole japonaise
 Shinobu Nakayama, actrice et idole japonaise
 Masa Nakayama, femme politique japonaise
 Hayao Nakayama, homme d'affaires japonais, président de Sega Enterprises
 Masashi Nakayama, joueur de football japonais
 Nakayama Miki, religieuse japonaise
 Akinori Nakayama, gymnaste japonais
 Nakayama Tadayasu, membre de la noblesse japonaise
 Satoshi Nakayama, joueur de football japonais
Funa Nakayama, skateuse professionnelle japonaise
 (1912-1964), mathématicien japonais, ayant donné son nom au lemme de Nakayama.
 Yūta Nakayama, joueur de football japonais
 Nakayama Yoshiko, dame de compagnie japonaise
 Mie Nakayama, karatéka japonaise
 Niki Nakayama (1975-), cheffe cuisinière américaine
 Bunjūrō Nakayama (1964-), écrivain japonais
 Gishū Nakayama (1900-1969), écrivain japonais

Toponyme 
 Nakayama
 Baraki-Nakayama (métro de Tokyo)

Divers 
 Lemme de Nakayama